El Graell (Alpens), masia d'Osona
 El Graell (Odèn), masia del Solsonès
 El Graell (Vic), masia d'Osona
 El Graell de Pujals, muntanya del Berguedà